Щербиновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Щербиновка — село в Тарановском районе Костанайской области.

Россия 
 Щербиновка — посёлок в Яйском районе Кемеровской области.
 Щербиновка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.

Украина 
 Щербиновка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Щербиновка — посёлок городского типа в Торецком городском совете Донецкой области.
 Щербиновка — село в Путивльском районе Сумской области.
 Щербиновка — село в Валковском районе Харьковской области.
 Щербиновка — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Щербиновка — до 1936 г. название города Торецк в Донецкой области.
 Щербиновка — до 1961 г. название села Ялыновка в Черняховском районе Житомирской области.